Oakham – miasto w Anglii, w hrabstwie Rutland
 Oakham – wieś w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Oakham – miasto w USA, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester